Ла Викторија има више значења:

 Ла Викторија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Викторија (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Викторија (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Викторија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Викторија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Викторија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Викторија (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија, Закатера (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Викторија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Викторија (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија, Ла Пичанча (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија, Ел Корозо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Викторија (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Викторија (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Викторија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Викторија (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Викторија (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Викторија (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Викторија (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Викторија (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Викторија (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Викторија, Сан Мартин ла Викторија (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Викторија (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Викторија (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Викторија (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Викторија (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Викторија, Лос Анхелес (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Викторија (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Викторија, Ла Махада (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Викторија (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Викторија (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Викторија, Ранчо дел Гверо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Викторија (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Викторија (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Викторија (Сан Хуан Комалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Викторија (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Викторија (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Викторија (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Викторија (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Викторија (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Викторија (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Викторија (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Викторија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Викторија (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Викторија (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Викторија (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Викторија (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Викторија (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Викторија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Викторија (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Викторија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Викторија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Викторија, Ла Кринолина, Коралес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Викторија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Викторија (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Викторија (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Викторија, Ла Касита Нуева (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Викторија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Викторија, Алберто Карденас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Викторија (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Викторија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Викторија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Викторија (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија, Километро 47 (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија, Сан Хоакин (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија, Сан Хоакин (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија, Ла Пењита (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија (Селестун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Викторија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Викторија (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Викторија (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику